Развита страна, често в мн.ч. като развити страни, е суверенна държава, която има високо развита икономика и напреднала технологична инфраструктура в сравнение с други по-малко развити страни. Най-често критерият за оценяване на нивото на икономическо развитие е Брутният вътрешен продукт (БВП), доход на глава от населението, ниво на индустриализация, инфраструктура и общ стандарт на живот. Кой критерий да бъде използван и кои страни се класифицират като развити е въпрос, който продължава да подлежи на обсъждане.

Развитите страни са постиндустриални икономики, което означава, че секторът на услугите осигурява повече доход, отколкото индустриалният сектор. Развитите страни са в контраст на развиващите се страни, които са в процес на индустриализация и на слаборазвитите страни, които са в пред-индустриален етап или почти изцяло аграрни. Според Международния валутен фонд напредналите икономики съставят 65,8% от световния БВП и 52,1% БВП (на глава на населението) през 2010.

Критерии за класификация 
Икономически критерии, на основата на които трябва да се извърши групировката, са обект на дискусия. Един такъв критерий е доход на човек от населението; страните с висок брутен вътрешен продукт (БВП) на човек от населението могат да бъдат отнесени към развитите страни. Друг икономически критерий е индустриализацията; държавите, в които секторът на услугите заема съществено място могат да бъдат описани като развити. От сравнително скоро се използва и друг измерите – индексът на човешко развитие (ИЧР), който съчетава нивото на национален доход с други измерители, сред които водещи са индексите за продължителността на живота и за нивото на образование.

Страни с напреднали икономики според МВФ

Средно равнище на доходите в страните от ОИСР

Сходни термини 
Термини подобни на „развита страна“ са „напреднала страна“, „индустриализирана държава“, „по-добре развита страна“, „по-добре икономически развита страна“ и „постиндустриална държава“.

Източници

Външни препратки 
 Кога България ще стане развита страна?, ИПИ (анализ)
  Списък на развитите страни според МВФ (напреднали икономики)
  Определение в речника на World Factbook на ЦРУ (на английски – developed countries)
  Дефиниция според ООН, подразделение за статистика
  Списък от страни към статистическото подразделение на ООН
  Класификации на Световната банка

Вижте също 
 ОИСР

Икономическо развитие
Икономическа география